Dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Nakło, un village 

Dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Nakło nad Notecią, ville polonaise, capitale :
 de la gmina de Nakło nad Notecią et
 du powiat de Nakło.

Dans la voïvodie d'Opole :
 Nakło, village du powiat d'Opole. 

Dans la voïvodie de Silésie :
 Nakło, village du powiat de Gliwice.
 Nakło, village du powiat de Częstochowa.